Big Bill steht für:

 Big Bill, Spitzname von William Hale Thompson (1869–1944), US-amerikanischer Politiker
 Big Bill, früherer Ringname von Big Cass (William Morrissey; * 1986), US-amerikanischer Wrestler